Димитър Цветков може да се отнася за:
 Димитър Цветков (1847 – 1935) – български опълченец
 Димитър Цветков (?-1948) – български офицер, полковник
 Димитър Цветков (р. 1949) – български офицер, генерал-майор